Het ATP-toernooi van Jakarta (officieel het Jakarta Open) van 1996 vond plaats van 8 tot en met 14 januari in het Indonesische Jakarta.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Andrej Olchovski   Patrick Galbraith
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=5
| RD1-team02= Neil Broad   Piet Norval
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-team03= Emilio Sánchez   Sjeng Schalken
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Fabrice Santoro   Suwandi Suwandi
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Menno Oosting   Guillaume Raoux
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Andrian Raturandang   Donny Susetyo
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=1
| RD1-team07= Kent Kinnear   Dave Randall
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-seed08=Q
| RD1-team08= Rikard Bergh   David Ekerot
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=3
| RD1-team09= Libor Pimek   Byron Talbot
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=4
| RD1-team10= Shelby Cannon   Vojtech Flegl
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-team11= Lan Bale   Brent Haygarth
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Jan Apell   Peter Nyborg
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3='''7
| RD1-team13=

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Jakarta
Jakarta